Фармингтон има више значења:
 Фармингтон (Њу Хемпшир)
 Фармингтон (Калифорнија)
 Фармингтон (Кентаки)
 Фармингтон (Мејн)
 Фармингтон (Пенсилванија)
 Фармингтон (Ајова)
 Фармингтон (Вашингтон)
 Фармингтон (Делавер)
 Фармингтон (Илиноис)
 Фармингтон (Мичиген)
 Фармингтон (Јута)
 Фармингтон (Арканзас)
 Фармингтон (Западна Вирџинија)
 Фармингтон (Минесота)
 Фармингтон (Мисисипи)
 Фармингтон (Мисури)
 Фармингтон (Нови Мексико)